

Volkeren 

 Moren, benaming voor de islamitische bevolking van het middeleeuwse Spanje
 Moro (volk), volk in de Filipijnen
 Mauri, een volk in Noord-Afrika in de Oudheid

Personen 

 Frans Moor
 Drew Moor
 Els Moor
 Max Moor (botanicus)

Plaatsen 

 Verschillende (voormalige) dorpen in Duitsland
 Moor-Rolofshagen

Zaken 

 Gaper
 Moor (heraldiek), weergave van een donker persoon op een heraldisch wapen

Zie ook 

 De Moor (doorverwijspagina)